Robert Francis Prevost  (Chicago, ) é um frei americano, bispo emérito de Chiclayo, no Peru, e nomeado arcebispo da Cúria Romana da Igreja Católica. Ele foi nomeado Prefeito do Dicastério para os Bispos em janeiro de 2023 e substituirá seu predecessor, o cardeal Marc Ouellet, em abril do mesmo ano.

Vida 
Robert Francis Prevost estudou matemática e filosofia na Villanova University em Villanova, perto da Filadélfia. Depois de se formar em ambas as disciplinas em 1977, ingressou na ordem agostiniana e fez sua profissão perpétua em 29 de agosto de 1981. Recebeu o Sacramento da Ordem em 19 de junho de 1982. Em 1985, ele recebeu seu doutorado na Pontifícia Universidade de São Tomás de Aquino ("Angelicum") com uma dissertação sobre direito canônico.

Chegado à missão agostiniana no Peru, foi chanceler da diocese de Chulucanas entre 1985 e 1986. De 1987 a 1988, ele exerceu nos Estados Unidos o ofício de Promotor da pastoral vocacional e Diretor das missões de sua Ordem na Província de Chicago; ao retornar ao Peru em 1988, dirigiu o seminário de sua ordem em Trujillo e, ao mesmo tempo, ensinou direito canônico no seminário diocesano. Foi prefeito de estudos no referido seminário e juiz do tribunal eclesiástico regional, além de membro do Colégio de Consultores de Trujillo. Ele também dirigiu uma quase paróquia na periferia pobre da cidade. Depois de 10 anos de ministério ininterrupto no Peru, voltou a Chicago porque em 1998 foi eleito Provincial da Província Agostiniana de Chicago. Posteriormente, em 2001, foi eleito Prior Geral, cargo que ocupou até 2013 por dois mandatos de seis anos. De 2013 a 2014 foi Diretor de Formação no Convento de St. Augustine em Chicago, Primeiro Conselheiro e Vigário Provincial da Província de Nossa Senhora do Bom Conselho.

Em 3 de novembro de 2014, o Papa Francisco o nomeou Bispo titular de Sufar e o nomeou administrador apostólico de Chiclayo, no Peru. A posse como administrador ocorreu quatro dias depois. O núncio apostólico no Peru, Dom James Patrick Green, concedeu a ordenação episcopal em 12 de dezembro do mesmo ano, tendo como co-consagradores o bispo emérito de Chiclayo, Jesús Moliné Labarte, e o arcebispo de Ayacucho ou Huamanga, Salvador Piñeiro García-Calderón.

O Papa Francisco o nomeou Bispo de Chiclayo em 26 de setembro de 2015.

Em 13 de julho de 2019, o Papa Francisco o nomeou membro da Congregação para o Clero por cinco anos e em 21 de novembro de 2020 membro da Congregação para os Bispos. De 15 de abril de 2020 a 26 de maio de 2021, durante a vacância da Sede, foi também administrador apostólico de Callao.

Em 30 de janeiro de 2023, o Papa Francisco o elevou ao posto de arcebispo e o nomeou Prefeito do Dicastério para os Bispos e Presidente da Pontifícia Comissão para a América Latina. A posse está prevista para 12 de abril de 2023.

Ligações externas

Naturais de Chicago
Alunos da Pontifícia Universidade São Tomás de Aquino
Agostinianos
Oficiais da Cúria Romana